La saison 1999-2000 du Championnat de Belgique masculin de handball de deuxième division est la  saison de la deuxième plus haute division belge de handball.

Organisation du championnat

Saison régulière

Classement 

|

|}

Évolution du Classement

Matchs

Phase finale

Play-offs

Play-downs

Notes et références 

 

1999-2000
Handball D2 1999-2000
Handball D2 1999-2000
Championnat M2
Championnat M2